Silicone Valley steht für:

 Silicone Valley, anderer Name für Plastic Little, Manga
 Silicone Valley, anderer Name für das San Fernando Valley, Tal in Kalifornien, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Silicon Valley, Tal in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Silicon Valley (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Silicon-Valley-Story, eine US-Filmbiografie